Золотой — поселок в Шигонском районе Самарской области в составе сельского поселения Суринск.

География 
Находится на расстоянии примерно 17 километров по прямой на север-северо-запад от районного центра села Шигоны.

Население 
Постоянное население составляло 66 человек (русские 92%) в 2002 году, 44 в 2010 году.

Примечания 

Населённые пункты Шигонского района